Wiedfeld steht für

 eine Hofschaft und Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Wiedfeld

Wiedfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Wiedfeld (1937–2013), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Klaus Wilhelm Wiedfeld (1929/1930–2010), deutscher Verleger
 Wilhelm Wiedfeld (1893–1970), deutscher Publizist und Journalist

Siehe auch:
 Otto Wiedfeldt